Fox se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Wade Fox
 Howard F. Fox
 Irving Fox
 Patrick F. Fox
 Richard Fox